Куновице () — город в Чехии в Злинском крае, районе Угерске-Градиште. Расположен на юго-востоке страны в исторической Моравской Словакии.

Находится в 3-х км южнее Угерске-Градиште на реке Ольшаве.

Вместе с городами Угерске-Градиште и Старе-Место, составляет городскую агломерацию с населением более 38 000 жителей.

Население  Куновице на 01.01.2012 года — 5 499 человек.

Первое письменное упоминание встречается в 1196 году. В селе была старая крепость, позже большая мельница, на месте которой находится начальная школа.

В 1954—1960 и 1972—1990 Куновице входили в состав старой части соседнего города Угерске-Градиште. После обретения независимости в 1990 году.

С 1997 года официально стал отдельным городом.

В городе Куновице находится штаб-квартира авиастроительной компании «Let Kunovice», являющейся дочерней структурой российской корпорации «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК). Наиболее известной продукцией этого авиапроизводителя является самолёт L-410 Turbolet, за всё время производства которого было выпущено более 1 000 машин.

Достопримечательности 

 Костёл святого Петра и Павла
 Часовня Девы Марии
 Памятник Красной Армии
 Авиамузей «Куновице»

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт г. Куновице

Населённые пункты, основанные в 1196 году
Города Злинского края